Caprington Golf Course is een golfbaan in Kilmarnock in Schotland. De golfbaan omvat een 18-holesbaan en een 9-holesbaan.

Geschiedenis
Tussen 1907 en 1908 kwamen er plannen om een golfbaan aan te leggen in Kilmarnock. De plannen hiervan verschenen in de edities van 13 maart en 18 mei in 1909 van de Kilmarnock Standard. Caprington Golf Course werd ook opgericht in 1909 onder de naam "Kilmarnock Muncipal Golf Course" en omvatte in het begin één 9-holesbaan. De golfbaan werd geopend door H.S. Dunn. In 1916 veranderde de naam in "Ossington Club" en in 1934 of 1935 veranderde de naam in "Umberley Club". De huidige naam komt uit 1958. In datzelfde jaar werd de 9-holesbaan uitgebreid tot een 18-holesbaan. De eerste 9 holes werden echter ook aangepast.

Op 17 mei 1958 werd er een referendum gehouden over het legaliseren van golfen op zondag. Dit werd na het referendum echter niet gelegaliseerd. Hierdoor kwam de golfbaan in de problemen en begon grond te verhuren aan boeren. Jarenlang liepen er op de golfbaan schapen.

In 1966 werd de oude golfbaan vernield en werd de grond verkocht. De koper van de grond liet een nieuwe golfbaan bouwen en liet die ontwerpen door de destijdse golfprofessional Jack McLean. Die golfbaan is de huidige golfbaan met een 18 en een 9-holesbaan.

In 1968 werd een nieuw clubhuis geopend voor £30.500,-. Er werden ook andere faciliteiten verbeterd. De vernieuwing van de golfbaan en de faciliteiten kostten totaal £65.000,-. In 1980 werd het clubhuis weer vernieuwd. Dit keer waren de kosten tussen de £167.000,- en £200.000,- en was het clubhuis in bezit van de golfbaan. Het huidige clubhuis van Caprington Golf Course dateert uit 1989.

Scorekaart

18-holesbaan

9-holesbaan

Golfbaan in Schotland
East Ayrshire